Националният химн на Китайската република е химн на Република Китай и Република Китай (Тайван).

Текстът описва как с помощта на 3 народни принципа могат да бъдат постигнати надеждите на държавата и народа.

Текст и превод 

Национални символи на Тайван
Химни на Китай
Република Китай (1912 – 1949)